Kasgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Kasgraben (Mauerbach) oder Kasgrabenbach, linker Zufluss des Mauerbachs (zum Wienfluss) am unteren Ortsrand von Vorderhainbach, Katastralgemeinde Hadersdorf, Bezirk Penzing, Stadt Wien
 Kasgraben (Riedlbach), linkes Bachtal vom Koppenstein zum Riedlbach (zur Wangauer Ache) bei Haslau, Gemeinde Oberwang, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Käsgraben, linker Zufluss der Schmutter nach Markt Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern